Ольхова́я может означать:
 Ольховая — станция Сокольнической линии Московского метрополитена.

Топонимы 
 Ольховая — деревня в Лельчицком районе Гомельской области.
 Ольховая — деревня в Чухломском районе Костромской области.
 Ольховая — село в Народичском районе Житомирской области.
 Ольховая — село в Рогатинском районе Ивано-Франковской области.

 Ольховая (гора)
 Ольховая улица

Реки

Россия 
 Ольховая (река, впадает в Берингово море)
 Ольховая (приток Кавычи)
 Ольховая (приток Калитвы)

Украина

Луганская область 
 Ольховка (приток Лугани)

Донецкая область 
 Ольховая (приток Крынки)
 Ольховка (приток Ольховой) — малая река, впадающая в Ольховское водохранилище (образованное рекой Ольховой, левым притоком Крынки).

См. также 
 Ольховое
 Ольховый
 Ольховская